

Cinema 
 Potere assoluto (Absolute Power) – film del 1997 diretto da Clint Eastwood

Letteratura 
 Il potere assoluto (Absolute Power) – romanzo di David Baldacci del 1996

Musica 
 Absolute Power – album dei Blitzkrieg del 2002
 Absolute Power – album di Tech N9ne del 2002
 Absolute Power – album dei Pro-Pain del 2010

Televisione 
 Absolute Power – serie televisiva britannica
 Potere assoluto (Absolute Power) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1